Гу — китайская фамилия. Существует целый ряд иероглифов, имеющих чтение «Гу», которые используются в качестве фамильных

Наиболее распространенной является на востоке и юге Китая, в провинциях Цзянсу, северной части провинции Чжэцзян, городе Шанхай.

Представители данной фамилии также встречаются во Вьетнаме, Корее и Индонезии.

 Фамилия 顧 / 顾 
顧 / 顾 — гл. «оглядываться», «заботиться»
 Гу Кайчжи (344—406) — китайский художник.
 Гу Хунчжун — китайский художник начала X века, работавший в стиле жанровой живописи.
 Гу Яньу (1613—1682) — китайский философ-конфуцианец, астроном, филолог, историк, географ, экономист и агроном.
 Гу Вэйцзюнь (1887—1985) — китайский дипломат и политический деятель.
 Гу Цзеган (1893—1980) — выдающийся китайский историк и этнограф.
 Гу Жучжан (1894—1952) — мастер китайских боевых искусств, распространивший боевое искусство Бак Сиу Лам (Северный Шаолинь).
 Гу Шуньчжан (1903—1934) — китайский коммунист, начальник секретного сектора ЦК, выдавший Гоминьдану несколько тысяч соратников.
 Гу Чанвэй (род. 1957) — китайский кинооператор и режиссёр.
 Гу Чжутун (1893—1987) — китайский генерал.
 Гу Сяоли (род. 1971) — китайская гребчиха.
 Гу Цзюнь (род. 1975) — китайская бадминтонистка.
 Гу Бэйбэй (род. 1980) — китайская спортсменка, занимающаяся синхронным плаванием.
 Гу Цзюньцзе (род. 1988) — китайский футболист.
 Гу Хара (1991—2019) — южнокорейская певица и актриса.
 Гу Чао (род.1989) — китайский футболист.
 Фамилия 谷 
 Гу Бинфэн (род. 1994) — китайская хоккеистка на траве.
 Гу Кайлай (род. 1958) — китайский адвокат и предприниматель.
 Гу Ли (род. 1982) — сильнейший китайский профессиональный игрок 9 дана по го.
 Гу Чаохао (1926—2012) — китайский математик и физик, академик Китайской академии наук.
 Гу Юй (род. 1983) — китайский боксёр.
 См. также 
 Сто фамилий